Marie av Edinburg, född 29 oktober 1875 på Eastwell Park, Kent, England, död 10 juli 1938, drottning av Rumänien 1914-1927. Dotter till den brittiske Alfred, hertig av Edinburgh och storhertiginnan Maria Alexandrovna av Ryssland. Hennes farmor var drottning Viktoria I av Storbritannien och hennes morfar tsar Alexander II av Ryssland. Gift 10 januari 1893 med Ferdinand, sedermera Ferdinand I av Rumänien.

Biografi

Tidigt liv
Marie föddes i Storbritannien och växte upp på olika platser i Europa där fadern hade kommenderingar, bland annat på Malta; år 1889 flyttade familjen till Sachsen-Coburg-Gotha, där fadern blivit tronarvinge. Marie mottog ett frieri från George V av Storbritannien, men äktenskapet stoppades av deras respektive mödrar, som ogillade respektive parters nationalitet, kusingifte var dessutom tabu inom den ryska kejsarfamiljen. Maries mor arrangerade snabbt ett äktenskap med Ferdinand I av Rumänien för att föregripa en eventuell olämplig förälskelse.

Kronprinsessa
Relationen mellan Marie och Ferdinand var olycklig och Marie beskrev Ferdinand som motbjudande; Marie orsakade 1897 skandal genom sitt förhållande med Zizi Cantacuzene, som resulterade i en graviditet och förlossning hos hennes mor i Tyskland - det har sedan förekommit många spekulationer om vad som hände med barnet. 

Hennes tre sista barn föddes efter att hon inlett ett förhållande med Barbu Știrbey, och åtminstone hennes yngsta barn bedöms vara hennes och Ştirbeys son. Vid födseln av Maria 1900 förklarade hon att denna var dotter till hennes kusin, storfurst Boris Vladimirovitj av Ryssland för att få föda det i Tyskland, och Nicolas ryktades vid födseln vara son till Waldorf Astor.

Drottning
År 1914 blev maken monark och hon blev drottning; de kröntes 1922. Enligt samtida bedömningar var det inte maken utan hon som regerade landet och skötte statens angelägenheter. A.L. Easterman beskrev Ferdinand som: 
"En tyst, lättsam man utan signifikant karaktär...det var inte han, utan Marie, som styrde Rumänien". 
Under första världskriget genomdrev hon Rumäniens anslutning till de allierade. 

Hon beskrivs som modig, plikttrogen och empatisk; bland annat reste hon med risk för sitt eget liv till fronten för att arbeta som sjuksköterska. Då landet invaderades framlade hon en plan på försvar genom en triangulär försvarslinje. Hon lyckades också genomdriva ett ekonomiskt statslån från USA. Vid krigsslutet reste hon som Rumäniens representant till fredskonferensen i Versailles 1918, där hon väckte sensation och fick namnet "soldatdrottningen". Hon framhöll Rumäniens stora förluster och lyckades genom både officiella och informella medel genomdriva stora territoriella vinster som mer än fördubblade landets yta. Hon var mycket populär bland den rumänska allmänheten.

Senare liv
Maries relation till sonen Carol II var initialt bättre än makens, men förstördes genom hennes motstånd mot hans förhållande med Magda Lupescu och vilja att han skulle ingå ett kungligt äktenskap. Marie antog den ortodoxa tron vid sitt giftermål men övergick vid slutet av sitt liv till Bahai. Hon avled plötsligt i en stroke under en tågresa. 

Marie var även litterärt verksam och utgav sina memoarer: "The Story of My Life".

Galleri

Barn
 Carol II av Rumänien, (1893-1953).
 Elisabeth av Rumänien, (1894-1956), gift 1921-1935 med Georg II av Grekland.
 Marie av Rumänien, (1900-1961), gift med Alexander I av Jugoslavien.
 Nicolas av Rumänien, (1903-1978), prinsregent 1927-1930.
 Ileana av Rumänien, (1909-1991).
 Mircea av Rumänien, (1913-1916).

Anfäder

Referenser  

 Marie, Prinsessa av England, Drottning av Rumänien, Mitt Livs Historia I-II, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1935,
 H. Pakula, The Last Romantic, A Biography of Queen Marie of Roumania, Weidenfeld & Nicolson, 1985

Externa länkar
   The story of my life. by Marie, queen of Romania.

Kvinnor
Rumäniens drottningar
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Mottagare av Rumänska kronorden
Storkorset av Rumänska kronorden
Födda 1875
Avlidna 1938
Personligheter inom bahai
Personer från Kent